McCauley steht für:

 McCauley (West Virginia), Ort im Hardy County
 (3777) McCauley, Asteroid des Hauptgürtels
 McCauley Rock, Felsformation im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Mount McCauley, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

McCauley ist der Familienname folgender Personen:
 Alyn McCauley (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Deon McCauley (* 1987), belizischer Fußballspieler
 Gordon McCauley (* 1972), neuseeländischer Radrennfahrer
 Jocelyn McCauley (* 1988), US-amerikanische Triathletin
 Leo Thomas McCauley (1895–1974), irischer Diplomat
 Peter McCauley (* 1950), neuseeländischer Schauspieler
 William McCauley (1917–1999), kanadischer Komponist, Posaunist und Dirigent

Siehe auch:
 Macauley
 McAuley
 McCaulay